Fortesa Hoti kan syfta på:

Fortesa Hoti (skådespelare), svensk-albansk skådespelare född 1988.
Fortesa Hoti (sångare), schweizisk-albansk sångare född 1991.